Доброхотов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Доброхотов, Александр Львович (род. 1950) — советский историк философии, культуролог.
 Доброхотов, Анатолий Павлович (1874—после 1918) — русский поэт, переводчик и журналист.
 Доброхотов, Борис Васильевич (1907—1987) — советский гамбист, музыковед; кандидат искусствоведения, профессор.
 
 Доброхотов, Виктор Петрович (род. 1953) — советский хоккеист и тренер по хоккею.
 Доброхотов, Геннадий Константинович (род. 1948) — советский боксёр, тренер по боксу.
 
 Доброхотов, Никифор Васильевич (в монашестве Николай; 1811—1857) — епископ Тамбовский и Шацкий в 1841—1857 годах.
 
 Доброхотов, Пётр Егорович (1786—1831) — преподаватель Императорской академии художеств.
 Доброхотов, Прокопий Нилович (в монашестве Павел; 1814—1900) — епископ, духовный писатель, археолог.
 Доброхотов, Роман Александрович (род. 1983) — российский общественный деятель, преподаватель, журналист.



См. также 
  — семинарская фамилия, перевод на латынь фамилии Доброхотов.
  — название ряда населённых пунктов Российской Федерации.